O Estádio Ferenc Szusza (também conhecido como Megyeri úti stadion ou simplesmente Megyeri út) é um estádio localizado em Budapeste, na Hungria. Tem capacidade para 13.501 torcedores e é casa do time de futebol Újpest FC.

Inaugurado em 17 de Setembro de 1922 com o jogo Újpest FC 2-1 Ferencváros TC, entre 1925 e 1929 possuiu uma pista de ciclismo, transformando-se em um velódromo.

Uma enchente em 1945 destruiu boa parte do estádio, que, após as reformas em 1946, transformaram-no no maior estádio da Hungria, recebendo mais de 45.000 torcedores.

Recebeu sua primeira partida internacional em 1948: Hungria 9, Romênia 0.

Nos anos 50 recebeu uma pista de atletismo e teva a capacidade reduzida para 32.000 lugares. Entre 2000 e 2001 o estádio foi completamente reformado, com cadeiras e cobertura para todos os 13.501 lugares.

Em 2003, o estádio foi rebatizado em homenagem ao jogador Ferenc Szusza, que atuou entre 1941 e 1960 pelo Újpest FC.

Ligações externas 
 

Ferenc Szusza